Scleranthelia är ett släkte av koralldjur. Scleranthelia ingår i familjen Clavulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Scleranthelia